Коваленко Володимир (1963) — радянський український кінорежисер.

Біографічні відомості 
Народ. 1963 р. в с. Печенігах на Харківщині.

Закінчив кінорежисерський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого.

Працює на Київській кіностудії ім. О. П. Довженка. Поставив фільми: «Яма» (1985, к/м. Приз за найкращу режисуру на Республіканському кінофестивалі «Молодість-85»), «Руда фея» (1987).

Уродженці Печеніг
Радянські кінорежисери
Українські кінорежисери
Випускники Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого
Працівники Кіностудії ім. Довженка